Ignacio Sánchez puede referirse a:

 Ignacio Sánchez Amor (19??-), político español - Vicepresidente de la Junta de Extremadura;
 Ignacio Sánchez Díaz (1961-), médico chileno, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile;
 Ignacio Sánchez Mejías (1891-1934), torero español;
 José Ignacio Sánchez Galán (1950-), empresario español - presidente de Iberdrola; 
 Juan Ignacio "Pepe" Sánchez (1977-), baloncestista argentino.